Ву́лиця Костянти́на Аре́ф'єва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Костянтина Ареф'єва — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Костянтина Ареф'єва — вулиця в місті Олевськ Житомирської області.

Вулиці, названі на честь людей